Българска армия може да се отнася за:
 Българска армия (официално наименование) – въоръжените сили на Република България
 „Българска армия“ (бивш „Народна армия“) – стадион в София на ЦСКА (и Министерството на отбраната)
 „Българска армия“ (бивш „Народна армия“) – вестник на Българската армия и Министерството на отбраната
 „Българска армия“ (бивш Театър на народната армия) – театър в София на Министерството на отбраната